Macskalyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Macskalyuk, a Macska-barlang másik neve.
 Macskalyuk, a Macska-lyuk másik neve.
 Macskalyuk, a Sas-kövi-barlang másik neve.

Hasonló név:

 Macskaluk, a Sas-kövi-barlang másik neve.